De Woodhouses struikgaai (Aphelocoma woodhouseii) is een zangvogel uit de familie Corvidae (kraaien).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 7 ondersoorten:
 Aphelocoma woodhouseii nevadae: van zuidoostelijk Oregon tot Arizona en New Mexico.
 Aphelocoma woodhouseii woodhouseii: van de westelijk-centrale Verenigde Staten tot noordelijk Mexico.
 Aphelocoma woodhouseii texana: Edwards Plateau in het westelijke deel van Centraal-Texas.
 Aphelocoma woodhouseii grisea: de oostelijke helling van de Westelijke Sierra Madre (noordwestelijk Mexico).
 Aphelocoma woodhouseii cyanotis: het oostelijke deel van Centraal-Mexico.
 Aphelocoma woodhouseii sumichrasti: zuidelijk Mexico.
 Aphelocoma woodhouseii remota: zuidwestelijk Mexico.

Externe link
Avibase

Kraaien
IUCN-status niet geëvalueerd
Dier uit het Neotropisch gebied
Dier uit het Nearctisch gebied